Асмётовка — село в Петровском районе Саратовской области, входит в состав сельского поселения Грачёвское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 27 километров по прямой на запад от районного центра города Петровск.

История
Официальная дата основания 1856 год. По некоторым версиям, название связано либо с татарским князем Асметом, либо первопоселенцем. Некоторое время село называлось Архангельским по местной церкви, построенной в 1841 году. В 1859 году в Асмётовке было 1300 жителей и 160 домохозяйств. В советское время работали колхозы «Большевик», «Стахановец» и «Ленинский путь».

Население 
Постоянное население составило 557 человек (русские 94%) в 2002 году, 512 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Петровского района (Саратовская область)